Dermanyssidae  — семейство клещей (Dermanyssoidea) из отряда .
Гнездовые паразиты, главным образом птиц, а также грызунов.
Куриный клещ Dermanyssus gallinae (длиной 0,7—0,75 мм) вызывает дерманиссиоз, паразитирует на курах, голубях, а также на других животных (может нападать на лошадей, ослов, кроликов, собак, кошек, людей), может вызывать энцефалит и паралич птиц.
В 1993 году был описан вид Liponyssoides eudyptulae, которого обнаружили на малых пингвинах Eudyptula minor albosignata в Новой Зеландии).

Систематика 
5 родов и более 30 видов.
 Acanthonyssus Yunker & Radovsky in Wenzel & Tipton 1966
 Acanthonyssus dentipes (Strandtmann & Eads, 1947)
 Dermanyssus Dugès, 1834
 Dermanyssus americanus Ewing, 1923
 Dermanyssus antillarum Dusbabek & Cerny, 1971
 Dermanyssus apodis Roy, Dowling, Chauve & Buronfonsse, 2009
 Dermanyssus brevirivulus Gu & Ting, 1992
 Dermanyssus brevis Ewing, 1936
 Dermanyssus carpathicus Zeman, 1979
 Dermanyssus chelidonis Oudemans, 1939
 Dermanyssus faralloni Nelson & Furman, 1967
 Dermanyssus gallinae (DeGeer, 1778)
 =Acarus gallinae DeGeer, 1778
 =Dermanyssus avium (Duges, 1834)
 =Dermanyssus evotomydis Ewing, 1933
 =Pulex gallinae (Redi, 1674)
 Dermanyssus gallinoides Moss, 1966
 Dermanyssus grochovskae Zemskaya
 Dermanyssus hirsutus Moss & Radovsky, 1967
 Dermanyssus hirundinis (Hermann, 1804)
 Dermanyssus lacertarum (Contarini, 1847)
 Dermanyssus longipes Berlese & Trouessart
 Dermanyssus nipponensis Uchikawa & Kitaoka, 1981 (на птицах Picus awokera awokera (Aves); Япония)
 Dermanyssus passerinus Berlese & Trouessart, 1889
 Dermanyssus prognephilus Ewing, 1933
 Dermanyssus quintus Vitzthum, 1921
 Dermanyssus richiardii G. Canestrini & Fanzago, 1877
 Dermanyssus rwandae Fain, 1993 (на птицах Apus affinis (Aves); Руанда, Африка)
 Dermanyssus transvaalensis Evans & Till, 1962
 Dermanyssus triscutatus Krantz, 1959
 Dermanyssus trochilinis Moss, 1978
 Dermanyssus wutaiensis Gu & Ting, 1992
 Draconyssus Yunker & Radovsky in Wenzel & Tipton 1966
 Draconyssus belgicae Yunker & Radovsky in Wenzel & Tipton 1966
 Laelaspisella Marais & Loots, 1969
 Laelaspisella epigynialis Marais & Loots, 1969
 Laelaspisella foramenis (Karg, 1989)
 Liponyssoides Hirst, 1913
 Liponyssoides adsonis Domrow, 1992 (на птицах Climacteris leucophaea; Виктория, Австралия)
 Liponyssoides bengalensis Gupta, 1979
 Liponyssoides eudyptulae Fain & Galloway, 1993 (на пингвинах Eudyptula minor albosignata (Aves); Новая Зеландия)
 Liponyssoides intermedius (Evans & Till, 1964)
 Liponyssoides lukoschusi Domrow, 1979
 Liponyssoides muris Hirst
 Liponyssoides sangineus (Hirst, 1914)
 Liponyssoides warnekei Domrow, 1963

Примечания 

Dermanyssoidea
Семейства паукообразных